Beijing International Challenger в женском одиночном разряде проводится в третий раз. В сетке основных соревнований 32 участницы, три из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов, а ещё пятеро прошли дополнительный отборочный турнир.

Китаянка Ван Цян — победительница соревнований.

Посев 

  Стефани Форетц Гакон (Первый раунд)
  Чжань Юнжань (Финал)
  Куруми Нара (Полуфинал)
  Чжан Шуай (Отказ)

<li>  Чжэн Сайсай (Первый раунд)
<li>  Мария Жуан Кёлер (Первый раунд)
<li>  Ноппаван Летчивакан (Первый раунд)
<li>  Юрика Сэма (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2012